Gaffelbuk har flere betydninger:

  Gaffelbuk (dyr) – et dyr i ordenen af parrettåede hovdyr.
  Gaffelbuk (jagt) – et jagtudtryk.
  Gaffelbuk (værktøj) – et stykke værktøj som en skovarbejder anvender.